Hauterive (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Hauterive (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Hauterive (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Hauterive-la-Fresse, municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 La Ferté-Hauterive, municipi al departament de l'Alier (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Pinel-Hauterive, municipi al departament d'Olt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Maixme-Hauterive, municipi al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira, França)